Parus davidi é uma espécie de ave da família Paridae.

É endémica da China.

Os seus habitats naturais são: florestas temperadas.

Referências 
  BirdLife International 2004.  Parus davidi.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 26 de Julho de 2007.

Aves da China
Parus
Aves descritas em 1891